Louis Desplaces (1682-1739), graveur français ;
 Laurent-Benoît Desplaces (), agronome et historien français ;
 Henri Desplaces (1822-?), danseur français ;
 Catherine Desplaces, comédienne française.